Fins voetbalelftal onder 17 (mannen)
Fins voetbalelftal onder 17 (vrouwen)